YFZ steht für:
 Yamaha YFZ, ein Quad
 YFZ Ranch, Landgut der Sekte Fundamentalistische Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage

Abkürzung